

Musica 
 Glow – album di Al Jarreau del 1976
 Glow – album dei Raven del 1994
 Glow – album degli Innocence Mission del 1995
 Glow – singolo dei Madcon del 2010
 Glow – album di Donavon Frankenreiter del 2010
 Glow – album di Tensnake del 2014
 Glow – singolo di Ella Henderson del 2014
 Glow – singolo di Drake del 2017

Televisione 
 GLOW – serie televisiva del 2017

Altro 
 Glow – rivista periodica canadese di bellezza e salute